Левин-Бжеский:

 Левин-Бжеский — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Бжегский повят.
 Левин-Бжеский — городско-сельская гмина (волость) в Польше.
 Левин-Бжеский — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Левин-Бжеский.